Waste Land (gedicht), gedicht uit 1922 van T.S. Eliot
 Waste Land (documentaire), oscarwinnende documentaire uit 2010
 Waste Land (2007), film uit 2007
 Waste Land (2014), film uit 2014 van Pieter Van Hees

Zie ook 
 Wasteland (doorverwijspagina)